— известный японский композитор, аранжировщик, дирижёр и музыкальный продюсер. Он наиболее известен благодаря продюсерской деятельности с Misia, Сатоси Томиэ и Кэном Хираи, а также как автор музыки ко многим фильмам и аниме. Работал в сотрудничестве с Gainax и Studio Khara. В 2010 году за музыкальное оформление «Евангелион 2.22: Ты (не) пройдёшь» был награждён премией «Tokyo Anime Awards». В 2019 году занял 10 место в рейтинге самых лучших композиторов аниме эры Хэйсэй.

Биография 
Сагису начинал клавишником в джаз-фьюжн группе «T-Square», приняв участие в записи альбомов «Lucky Summer Lady», «Midnight Lover» (1978) и «Make Me a Star» (1979). Затем устроился аранжировщиком, в середине 1980-х годов сосредоточился на собственной карьере и написании саундтреков. Больше всего он запомнился как композитор популярных аниме, особенно «Евангелион» и «Блич». Работал с несколькими исполнителями, включая Juju, Misia и Кэна Хираи.

Для записи часто приглашает Лондонский студийный и Варшавский филармонический оркестры.

В 2010-х годах его стиль характеризуются искажёнными гитарами, синтезаторами и электронными ударными, создающими индустриальную и хэви-металлическую атмосферу («Атака титанов», Berserk 2016—2017, SSSS.Gridman). Однако Сагису указывает, что термин «Метал» в этих случаях не относится к жанру тяжёлой музыки, а предназначен для описания резкости визуальных эффектов, которые он видел, когда смотрел фильм или сериал на этапе предпроизводства.

По его словам, быть фрилансером, без привязки к какому-либо лейблу или корпорации, ему часто выгодно, особенно при написании саундтреков. «Режиссёры сказали мне, что композитор фильма пользуется очень большим кредитом доверия и это несправедливо. Они отмечают, что музыку можно слушать как самостоятельный продукт, а фильм — нет. Всегда будет дополнительный барьер, если мы говорим об управляющем органе. Есть риск, что это станет испорченным телефоном. Даже если я захочу представить демозапись, потребуется время, чтобы получить самый простой отзыв. Если для фильма требуется 50 треков, я обычно делаю в три раза больше, примерно 150. Когда вы опаздываете на встречу, „Полёт шмеля“ может рефлексивно играть в вашей голове. Такое означает, что это лучшая музыка на данный момент», — сказал Сагису в интервью «The Japan Times» в токийском районе Гиндза в 2015 году.

Дискография 
 EYES (1979)
 Pole Position 2 (1980)
 Fight! Super Robot Life Forms Transformers (1985)
 Final Fantasy VI Grand Finale (аранжировка с оркестром, 1994)
 Shiro’s Songbook (1999)
 Shiro’s Songbook «remixes and more» (2000)
 Shiro’s Songbook 2 (2000)
 Shiro’s Songbook 2.5 Tribute to Cool! (2001)
 5.1 Gospel Songbook (2001)
 Shiro’s Songbook Selection London Freedom Choir (2003)
 Shiro’s Songbook Ver 7.0 (2005)
 Shiro's Songbook Xpressions (2013)
 Shiro's Songbook The Hidden Wonder Of Music (2017)
 Shiro's Ani-Songbook (2018)
 Shiro's Songbook 11 (2022)
 Shiro's Songbook Bleach Bankai! (2022)

Исполнители 
 May’n — If You... (2011), HEAT (2012), Yamaidare darlin (2015), Yell!! (2019)
 Mili — Miracle Milk (2016)
 Misia — Orphans no Namida (2015), Life Is Going On and On (2018)
 Иори Номидзу — Shikkoku wo Nuritsubuse (2014)
 Ёко Такахаси — Welcome to the stage! (2017), What if? (2021)
 Канамэ Кавабата — breakthrough/Let's Say I Do (2013)
 Мэгуми Хаясибара — Treat or Goblins (2002), center color (2004), Shuuketsu no Sadame (2010), Fifty~Fifty (2018)
 Янаги Наги — Meimoku no Kanata (2016), natte (2018), Best Album -MUSEUM- (2019)
 Мика Накасима — Wish (2022)

Фильмография 
 Attacker You! (1984—1985)
 Genmu Senki Leda (1985)
 Megazone 23 (1985, 1987)
 Ai City (1986)
 Kimagure Orange Road (1987—1988)
 Nadia: The Secret of Blue Water (1990—1991)
 «Макросс II» (1992)
 Ushio to Tora (1992—1993)
 «Евангелион» (1995—1996)
 Evangelion: Death and Rebirth (1997)
 «Конец Евангелиона» (1997)
 Garzey's Wing (1996—1997)
 «Он и она и их обстоятельства» (1998—1999)
 Musa (2001)
 «Абэнобаси: волшебный торговый квартал» (2002)
 Love Quotient (2002)
 Casshern (2004)
 «Блич» (2004—2012)
 The Restless (2006)
 Rebuild of Evangelion (2007—2012, 2021)
 The Skull Man (2007)
 «Берсерк. Золотой век» (2012—2013)
 Magi: The Labyrinth of Magic (2012—2013)
 Magi: The Kingdom of Magic (2013—2014)
 Black Bullet (2014)
 Japan Animator Expo (2014—2015)
 «Атака титанов» (2015)
 «Годзилла: Возрождение» (2016)
 Berserk (2016—2017)
 SSSS.Gridman (2018)
 «Так сложно любить отаку» (2020)
 SSSS.Dynazenon (2021)
 NieR: Become as Gods (2021) — совместно с Кэйити Окабэ, Кэйго Хоаси, Куниюки Такахаси и Майклом Вызговски
 «Новый Ультрамен» (2022)
 «Блич: Тысячелетняя кровавая война» (2022)
 Berserk: The Golden Age Arc — Memorial Edition (2022)
 Gridman Universe (2023)

Примечания

Литература 
 
 Beck J. The Animated Movie Guide. — Chicago Review Press, 2005. — 348 p. — ISBN 1556525915
 Galbraith IV S. The Toho Studios Story: A History and Complete Filmography. — Scarecrow Press, 2008. — 539 p. — ISBN 978-0810860049
 Ledoux T., Ranney D. The Complete Anime Guide: Japanese Animation Film Directory & Resource Guide. — 2nd edition. — Tiger Mountain, 1997. — 214 p. — ISBN 978-0964954250
 McCarthy H. 500 Essential Anime Movies: The Ultimate Guide. — Harper Design, 2009. — 528 p. — ISBN 978-0-06-147450-7

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стиль: Аниме-музыка
 Shiro Sagisu — VGMdb

Персоналии по алфавиту
Композиторы Японии
Родившиеся в 1957 году
Родившиеся 29 августа
Композиторы саундтреков к аниме
Музыкальные продюсеры Японии
Gainax
Евангелион